Джордж Кларенс Моран, более известный как Багс Моран (при рождении Аделар Лео Кунин; 21 августа 1893 — 25 февраля 1957), — американский преступник, гангстер и бутлегер времён Сухого закона, банда которого была главным конкурентом Аль Капоне в незаконной деятельности.

Родился в городе Сент-Пол, штат Миннесота, в семье с французскими корнями. Преступником стал ещё в юности и переехал в северную часть Чикаго в 19-летнем возрасте, связавшись в это время с местными бандами, вскоре став правой рукой О’Бэньона, а затем создав собственную банду, занявшую в городе прочное положение. До 21-летнего возраста трижды приговаривался к тюремному заключению. 14 февраля 1929 года семеро членов его банды были расстреляны в ходе так называемой Бойни в День святого Валентина, по некоторым данным — по приказу Капоне. Вопреки ряду источников Морану после этого удалось сохранить контроль над своей бандой, которая существовала до начала 1930-х годов, но с отменой в конце 1933 года Сухого закона распалась. К середине 1930-х годов Моран оказался вытеснен из Чикаго и вернулся к мелким преступлениям, в том числе кражам и мошенничеству; к 1940 году находился на грани нищеты. В июле 1946 года был арестован в Огайо во время ограбления банка и посажен в тюрьму на десять лет. Вскоре после освобождения был арестован вновь за то же преступление в том же штате, 8 ноября 1956 года был осуждён на пять лет, но через несколько месяцев скончался в тюрьме от рака лёгких. Не имея никаких средств, был похоронен на тюремном кладбище.

Примечания 

Преступники Иллинойса
Преступники Огайо
Персоналии по алфавиту
Гангстеры США
Грабители банков США
Мошенники США
Воры США
Умершие от рака лёгкого
Преступники, известные под псевдонимами